Dabormida peut faire référence à:

Patronymie
 Vittorio Dabormida (1842-1896) était un général de division de l'armée royale italienne.
 Giuseppe Dabormida (1799-1869) était un général et homme politique italien.